Ел Таконазо има више значења:

 Ел Таконазо (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Таконазо (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Таконазо (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику